Ruvesi – abitanti di Ruvo del Monte
Ruvesi – abitanti di Ruvo di Puglia